1920, évszám
 1920, természetes szám
 1920, röpirat Pécsett
 1920, indiai film 2008-ból